

Konsole 
 PlayStation – pierwsza konsola z serii PlayStation wydana w 1994 roku
 PlayStation – seria konsol Sony Interactive Entertainment

Zobacz też

Konsole 
 PlayStation 2 – druga konsola z serii PlayStation wydana w 2000 roku
 PlayStation 3 – trzecia konsola z serii PlayStation wydana w 2006 roku
 PlayStation 4 – czwarta konsola z serii PlayStation wydana w 2013 roku
 PlayStation Portable (PSP) – konsola przenośna z serii PlayStation wydana w 2004 roku
 PlayStation Vita – konsola przenośna z serii PlayStation wydana w 2011 roku
PlayStation 5 – piąta konsola z serii PlayStation wydana w 2020 roku

Usługi 
 PlayStation Network – usługa sieciowa
 PlayStation Store – wirtualny sklep online
 PlayStation Move – bezprzewodowy kontroler ruchu
 PlayStation Home – usługa internetowa dostępna do 2015
 PlayStation TV

Czasopisma 
 „PlayStation: The Official Magazine”
 „PlayStation Official Magazine – UK”
 „PlayStation Official Magazine – Australia”
 „Official U.S. PlayStation Magazine”

Oprogramowanie 
 Oprogramowanie systemowe PlayStation 3 – oprogramowanie konsoli PlayStation 3
 Oprogramowanie systemowe PlayStation 4 – oprogramowanie konsoli PlayStation 4

PlayStation